

Лебедєвка — присілок, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Лебедєвка — присілок, Малопургинський район, Удмуртія

Див. також 
 Лебедівка